Rutger Carolus is een personage van de RTL 4-televisieserie Voetbalvrouwen, gespeeld door Joep Sertons. Rutger is de coach van Heros. Rutger was de beste vriend van Arjan Duivendrecht. Rutger is in het verleden getrouwd geweest met de inmiddels overleden Esmerance. Met haar heeft Rutger ook een dochter, Tessa. 

Carolus, Rutger